Teofano – żona cesarza Ottona II
 Teofano – cesarzowa bizantyńska
 Teofano – opatka klasztoru w Essen
 Teofano Martinakios – cesarzowa bizantyska, święta prawosławna